Iranska nogometna reprezentacija (perzijski: تیم ملی فوتبال مردان ایران; romanizirano: Tim-e Melli-ye Futbâl-e Mardân-e Irân) predstavlja Iran na međunarodnoj razini u muškom nogometu te je pod vodstvom Nogometnog saveza Islamske Republike Iran. Domaće utakmice reprezentacije igraju se na Stadionu Azadiju u Teheranu.

Povijest 

Reprezentacija Irana prvu službenu utakmicu igrala je 1941. godine protiv reprezentacije Afganistana. Godinama je jedna od najjačih azijskih reprezentacija, a najveći rivali su im susjedni Iračani. Na SP-u 1998. u Francuskoj nisu uspjeli proći skupinu, a SP 2002. godine su propustili, iako ih je tada vodio legendarni Miroslav Blažević. Još jedan Hrvat, Branko Ivanković, vodio je Iran nakon toga, i odveo ih na SP 2006. u Njemačkoj, gdje nisu uspjeli proći skupinu s Meksikom, Portugalom i Angolom.

Trenutačni sastav 
Iranski izbornik objavio je konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2022. 13. studenog 2022.

Nastupi i golovi zadnji put su ažurirani 10. studenoga 2022. nakon utakmice protiv Nikaragve.

Najviše nastupa

Najbolji strijelci

Izvori

Vanjske poveznice 
  Službene stranice Iranskog nogometnog saveza
Ostali projekti

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Iranu
Nogomet